La Portella de la Grava és una collada d'alta muntanya situada a 2.427,3 m alt del terme comunal d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes, de la comarca de l'Alta Cerdanya, a la Catalunya del Nord.

És al nord del terme comunal, en els vessants septentrionals del Massís del Carlit. És a prop al sud-oest de l'Estanyol, a llevant de l'Estany de Lanós, en el vessant meridional del Puig de la Grava.

Per la seva situació, és un indret sovintejat per les rutes excursionistes del nord del Massís del Carlit.

Referències

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colls d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes